Hypertonique peut désigner :

 Hypertonique, la caractéristique d'un environnement cellulaire ayant une concentration en solutés supérieure à celle du cytoplasme;
 Hypertonique, un milieu de culture utilisé pour l'identification des enterococcus.